«Пылкий» — эскадренный миноносец типа «Счастливый», построенный по «Программе спешного усиления Черноморского флота» и принадлежавший к числу эскадренных миноносцев типа «Новик».

История службы

Служба в Российском Императорском флоте 
Зачислен в списке судов Черноморского флота 11 октября 1911 года. Заложен на стапеле Металлического завода в августе 1912 года, перезаложен на стапеле завода А. Ваддона в Херсоне 16 октября 1913 года, спущен на воду 15 июля 1914 года. В середине мая 1915 года, после завершения швартовочных испытаний, перешёл из Николаева в Севастополь для окончательной достройки и приёмных испытаний. 26 мая 1915 года «Пылкий» был принят в состав 2-го дивизиона Минной бригады Черноморского флота.

После вступления в строй до конца 1915 года корабль совместно с другими эсминцами совершил четыре боевых похода к берегам Турции для обстрела побережья Угольного района и уничтожения турецких судов. В 1916 году эсминец «Пылкий» активно участвовал в боевых действиях на Чёрном море, совершил 17 боевых походов для обстрела турецкого и румынского побережья, выполнения минных постановок и охраны походов линейных кораблей и авиатранспортов. 15 декабря 1916 года во время шторма получил серьёзные повреждения и до конца января 1917 года находился в ремонте. До середины октября 1917 года совершил 4 боевых похода на минные постановки.

Служба во время Гражданской войны 
16 декабря 1917 года «Пылкий» был введён в состав Красного Черноморского флота. Командир эсминца капитан II ранга В. И. Орлов был убит в ходе бесчинств матросской толпы в Севастополе 29-31 декабря 1917 года.

После предъявления германским командованием 25 апреля ультиматума советскому правительству о сдаче Черноморского флота 29 апреля 1918 года вместе с частью кораблей ушёл из Севастополя. 1 мая 1918 года корабль прибыл в Новороссийск. 17-19 июня 1918 года возвратился в Севастополь и был захвачен германскими войсками.

После ухода германских войск из Севастополя в декабре 1918 года «Пылкий» перешёл под контроль английского командования, на корабле был сформирован английский экипаж. В декабре этого же года в машинном отделении эсминца случилась серьёзная авария, после которой с «Пылкого» была снята артиллерия и торпедное вооружение, а сам эсминец был передан союзникам и а был зачислен в состав Черноморского флота ВСЮР, но в строй введён так и не был и до начала 1920 года находился в ремонте в Севастополе. В конце марта 1920 года принял участие в эвакуации войск ВСЮР из Новороссийска в Севастополь.

14 ноября 1920 года вместе с остальными судами Русской эскадры эсминец покинул Крым. После высадки эвакуируемых в Константинополе, «Пылкий» в конце декабря прибыл в Бизерту (Тунис). 29 декабря корабль был интернирован французскими властями и последующие 4 года находился на стоянке. После признания 29 октября 1924 года Францией СССР с корабля был спущен Андреевский флаг, а команда «Пылкого» покинула корабль. В конце 1920-х годов корабль был продан Русметаллторгом на слом и в 1933 году был разобран на металл частной французской фирмой.

Командиры 
 капитан 2 ранга Ульянов 2-й (17 марта 1914 года — 3 ноября 1914 года);
 капитан 2 ранга Жерве Б. Б. (16 марта 1915 года — 3 мая 1916 года);
 капитан 2 ранга Пышнов 2-й Б. М (3 мая 1916 года — июль 1917 год);
 капитан 2 ранга Гутан Н. Р. (июль 1917 года — 1918 год). При этом в послужном списке Гутана Н. Р. в это же время указывается командование эсминцем «Поспешный».
 капитан 2 ранга  Григорков, Владимир Александрович (март 1920 года — июнь 1920 год)
 капитан 2 ранга Кублицкий, Александр Иванович (21 ноября 1920 - не ранее октября 1923)

Примечания 

Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Суда по алфавиту
Корабли и суда Новороссийской эвакуации
Корабли, ушедшие из Новороссийска в Севастополь (1918)